Wipper ist der Name folgender Gewässer:

 Wipper (Unstrut), ein Nebenfluss der Unstrut in Thüringen
 Wipper (Saale), ein Nebenfluss der Saale in Sachsen-Anhalt
 Wipper, Name der oberen Wupper, Fluss in Nordrhein-Westfalen
 Wipper (Henne), ein Nebengewässer der Henne in Nordrhein-Westfalen; siehe Henne (Fluss)#Zuflüsse
 Wipper (polnisch Wieprza), ein Fluss in Hinterpommern, der bei Rügenwalde in die Ostsee mündet
 Wipper, ein historischer Name (bis ins 19. Jahrhundert) der Wipfra (Fluss), ein Nebenfluss der Gera in Thüringen
 Wipperaller, ein Nebenfluss der Aller in der Region Braunschweig in Niedersachsen

Wipper ist der Familienname folgender Personen:

 Alwin Wipper (1902–wohl 1945), deutscher Polizist und SS-Führer
 Paul Wipper (1906–1992), deutscher Politiker (NSDAP)
 Robert Jurjewitsch Wipper (1859–1954), russischer Historiker

Siehe auch: 
 Kipper- und Wipperzeit
 Wipperfürth
 Wipperteich (historisch)
 Wüpper